Ferrol bezeichnet:

 Ferrol (Romblon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Romblon auf den Philippinen
 Ferrol, eine Stadt in Galicien, im Nordwesten von Spanien
 Ferrol (Comarca), eine Comarca in Galicien, im Nordwesten von Spanien
 Ferrol (Virginia), eine Stadt im Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten
 Ferrol (Name), einen männlichen Vornamen in englischsprachigen Ländern

Ferrol ist der Familienname folgender Personen:
 Sergio Gutiérrez Ferrol (* 1989), spanischer Tennisspieler